La Nationale 1 1974-1975 è stata la 53ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1974
Pallacanestro nel 1975
1974-1975